Příjmení Zidi nosí více různých osobností:

 Claude Zidi (* 1934) – francouzský kameraman, scenárista a režisér
 Malik Zidi (* 1975) – francouzský herec